Венге́ров — русская фамилия, давалась выходцам из Венгрии и их потомкам. Родственными являются фамилии Венгров и Угринович (от древнерусского «угринъ», что означает «венгр»).

Известные носители 
 Венгеров, Анатолий Борисович (1928—1998) — советский и российский учёный, доктор юридических наук, профессор.
 
 Венгеров, Всеволод Семёнович (1887—1938) — русский и советский политический деятель.
 Венгеров, Геннадий Аронович (1959—2015) — советский и российский актёр.
 Венгеров, Максим Александрович (род. 1974) — израильский скрипач российского происхождения.
 Венгеров, Марк Моисеевич (1883—1940) — российский журналист, социал-демократ, революционер.
 
 Венгеров, Семён Афанасьевич (1855—1920) — русский критик, историк литературы, библиограф и редактор.

Венге́рова:

 Венгерова, Зинаида Афанасьевна (1867—1941) — российская писательница, переводчик и литературный критик.
 Венгерова, Изабелла Афанасьевна (1877—1956) — российско-американская пианистка и музыкальный педагог.
 Венгерова, Паулина Юлиевна (1833—1916) — немецкая еврейская писательница.
Венгерова, Элла Владимировна (род. 1936) — российская германист и переводчик.

См. также 
 Венгерово (значения)
 Венгер

Примечания